Gipsy steht für:

 Gipsy (Rapper) (* 1982), tschechischer Rapper
 Gipsy (Sängerin), deutsche Schlagersängerin
 Gipsy (Missouri), Siedlung im Bollinger County, Vereinigte Staaten
 De Havilland Gipsy, Propellertriebwerk des britischen Herstellers De Havilland
 HMS Gipsy (H63), britisches Kriegsschiff

Siehe auch:
 Gypsy